Lesk – osada w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Trąbki Wielkie
 Lesk – osada Polsce położona w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Olecko 
 Lesk – dzielnica miasta Olecko
 Lesk – rzeka w Sudetach